Bańkowski – herb szlachecki
 Bańkowski – nazwisko

osoby o nazwisku „Bańkowski”
 Andrzej Bańkowski (1931–2014), etymolog
 Józef Bańkowski (XVIII/XIX w.) – polski ziemianin
 Józef Bańkowski (1926–2014) – polski polityk, poseł na Sejm PRL VIII kadencji
 Marcin Bańkowski (1955–2013) – informatyk
 Piotr Bańkowski (1885–1976) – historyk literatury, archiwista, redaktor Archeionu
 Roman Bańkowski (1932–2004) – poeta
 Tomasz Bańkowski (1947–) – przedsiębiorca, polityk, poseł na Sejm RP
 Witold Bańkowski (1864–1940) – polityk i działacz samorządowy, poseł na Sejm Litwy Środkowej, prezydent Wilna
 Włodzimierz Bańkowski (1851–1940) – polski nauczyciel

Zobacz też 
 
 Bańkowska